Futbolnyj klub Oboloň-Brovar Kyjev (ukrajinsky: Футбольний клуб «Оболонь-Бровар» Київ) je ukrajinský fotbalový klub sídlící v Kyjevě. Klub byl založen v roce 2013 po zániku původního kyjevského Obolonu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Oboloň Arena s kapacitou 5 100 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu  

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2013
FK Obolon-Brovar
FK Obolon-Brovar